Kaliber je lahko:
 kaliber - fizikalna enota
 Kaliber - bivša slovenska revija o orožju, zdaj priloga Revije Obrambe.